Scheibel ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Bernard Scheibel (1923–2017), US-amerikanischer Neurowissenschaftler
 Dieter Scheibel (* 1950), deutscher Maler und Grafiker
 Georg Friedrich Scheibel (1858–1943), Seeoffizier der Kaiserlichen Marine
 Hugo Scheibel (1884–1971), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 James Scheibel (* 1947), US-amerikanischer Politiker und ehemaliger Bürgermeister von Saint Paul, Minnesota
 Johann Ephraim Scheibel (1736–1809), deutscher Mathematiker und Astronom
 Johann Gottfried Scheibel (1783–1843), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Theologe und Professor in Breslau

 Oskar Scheibel (1881–1953), österreichischer Ingenieur, Käfersammler und Hobby-Entomologe
 Thomas Scheibel (* 1969), deutscher Biochemiker
 Wolfgang Scheibel (* 1959), Staatssekretär des Niedersächsischen Justizministeriums

Siehe auch:
 Scheibl